Nom de dos cònsols romans:
 Marc Corneli Cetege I, cònsol el 204 aC
 Marc Corneli Cetege II, cònsol el 160 aC

Vegeu també 
 Marc Gavi Corneli Cetege, cònsol el 170 dC